Michael Laudrup (1964), een Deens voetbaltrainer en voormalig voetballer
 Brian Laudrup (1969), een voormalig Deens voetballer en broer van Michael
 Andreas Laudrup (1990), een Deens voetballer en zoon van Michael